Гранха ел Милагро има више значења:

 Гранха ел Милагро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ел Милагро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику